Борис Васильевич Харьковцев (1890 — не ранее 1924) — участник Белого движения, командир бронепоезда «Офицер», полковник Марковской артиллерийской бригады.

Биография 
Сын потомственного дворянина Саратовской губернии. Среднее образование получил в Пятигорской гимназии, по окончании которой поступил на военную службу.

В 1912 году окончил Алексеевское военное училище, откуда выпущен был подпоручиком в 16-ю артиллерийскую бригаду, с которой и вступил в Первую мировую войну. Произведен в поручики 29 сентября 1915 года «за выслугу лет», в штабс-капитаны — 28 августа 1916 года «за отличия в делах против неприятеля», в капитаны — 24 января 1917 года. Приказом по 11-й армии от 25 сентября 1917 года награждён орденом Св. Георгия 4-й степени.

С началом Гражданской войны вступил в Добровольческую армию. В июне 1918 года был назначен командиром 3-го орудия 1-й офицерской генерала Маркова батареи, а в августе того же года — командиром вновь сформированного бронепоезда «Офицер». В бою за село Успенское 8 сентября 1918 года лично руководил десантом с поезда и был тяжело ранен в живот. После ранения состоял начальником конвоя генерала Кутепова. В 1919 году был назначен командиром бронепоезда «Слава Офицеру», с которым участвовал в Московском походе ВСЮР. После Новороссийской эвакуации прибыл в Крым, был произведен в полковники и 6 августа 1920 года назначен командиром 1-й батареи Марковской артиллерийской бригады. Галлиполиец.

Затем в эмиграции, в 1920—1924 годах был подвергнут взысканию по суду. Дальнейшая судьба неизвестна. Был женат на дочери коллежского советника Евгении Эммануиловне Субаши (р. 1898).

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 7.03.1916)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 20.03.1916)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 3.04.1916)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 11.08.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (Приказ по 11-й армии от 25 сентября 1917 года, № 676)
 старшинство в чине поручика с 19 июля 1915 года (ПАФ 7.06.1917)
 старшинство в чине капитана с 19 ноября 1916 года (ПАФ 8.06.1917)

Источники 
 
 Русский Инвалид, № 41. Официальный отдел. — 12-го февраля 1917 г. — С. 2.
 Армия и флот свободной России, № 173. Официальный отдел. — 27 июля 1917 г. — С. 8.
 Армия и флот свободной России, № 174. Официальный отдел. — 28 июля 1917 г. — С. 1.
 50 лет верности России. 1917—1967. — Париж, 1967.
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 602.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.

Выпускники Алексеевского военного училища
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Марковцы
Галлиполийцы
Командиры бронепоездов